«Динамо» Львов () — украинский футбольный клуб из города Львов. В период 1999—2002 выступал во второй украинской лиге. Чемпион Украины среди любителей 1999 года.

История 
После начала второй мировой войны, Львовская область была присоединена к УССР. Футбольные клубы, существовавшие до этого момента во Львове и других городах этой местности были распущены. Им на смену пришли новые советские спортивные общества. Так в 1940 году во Львове впервые появилось «Динамо». Эта команда особенными победами не запомнилась и пропала в 1944 году.

В 1998 году во Львове вновь появилось «Динамо». Команда в том же году стартовала в любительском чемпионате Украины и в первом же сезоне стала его победителем. Следующий сезон «Динамо» начало уже среди профессионалов. Во второй лиге 1999/00 команда заняла 6-е место в группе. Далее последовало 4-е в 2001 и 2002. Перед началом следующего чемпионата «Динамо» снялось с соревнований.

Возобновил деятельность в 2017 году в виде детско-юношеской школы.

Достижения 
 Чемпион Украины среди любителей — 1999 год.
 Победитель Мемориала Эрнеста Юста — 2000 год.

Главные тренеры 
 Вацлав Кухар (1939—1941)
 Вацлав Кухар (1944—1945)
 Пётр Боголюбов (1951)
 Андрей Чих (1999)
 Михаил Вильховой (2000—2002)

Ссылки 
 
 Профиль на сайте footballfacts.ru

ФК «Динамо» Львов
Футбольные клубы Львова
Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы Украины, прекратившие существование